Вулиця Зубрицького — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця М. Зубрицького — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Дениса Зубрицького — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей